Příjmení Koudela má více nositelů:

 Genro Koudela (1924–2010), rakouský buddhistický mnich
 Ingrid Koudela (* 1948), brazilská spisovatelka
 Josef Koudela (1845–1913), český právník a politik, na počátku 20. století poslanec Říšské rady
 Josef Koudela (kasař) (1896–po 1946), vyučený zámečník, v letech 1927 – 1946 nejúspěšnější český kasař, specializovaný na pokladny v peněžních ústavech
 Tomáš Koudela (* 1967), český spisovatel
 Tomáš Koudela (cyklista) (* 1990), český cyklista

ženská varianta s přechýlením
 Adéla Koudelová, roz. Jelínková (1858–1946), česká spolková činovnice, manželka politika Josefa Koudely
 Vlasta Koudelová, (* 1947), česká zpěvačka,herečka a moderátorka

podobná příjmení Kudela, Koudelka

Související články 
 Koudel

Česká příjmení